Свободное государство:
 Свободное государство — элемент названия многих государств (земель) Германского государства в 1919—1933 годах и некоторых государств (земель) современной Федеративной Республики Германии (ФРГ, Германии):
 Свободное государство Бавария
 Свободное государство Саксония
 Свободное государство Тюрингия
 Свободное государство — провинция Южно-Африканской Республики
 Свободное государство Риека — хорватское название города-государства Свободный город Фиуме, существовавшего в 1920—24 годах
 Свободное государство Конго — государство в Африке, существовавшее в 1885—1908 годах, являвшееся «личным владением» короля Бельгии Леопольда II. 
 Ирландское Свободное государство— государство-доминион, созданное 6 декабря 1922 года в соответствии с Англо-ирландским договором, подписанным двенадцатью месяцами раньше.
 Свободное государство — словосочетание применяемое некоторыми к государствам имеющими суверенитет.

См. также